Nádasdy-kastély (Agárd)
Nádasdy-kastély (Csejte)
Nádasdy-kastély (Nádasdladány)
Nádasdy-kastély (Taródháza)
Sárvári vár